Cupa României 2007/2008 a fost a 70-a ediție a Cupei României. Finala s-a jucat pe data de 10 mai 2008 pe Stadionul Ceahlăul în Piatra Neamț.

Șaisprezecimi

Optimi

Sferturi de finală

Semifinală

Finala

Sezoanele Cupei României la fotbal